Powiat krośnieński es el nombre en polaco de dos distritos de Polonia:

 Krosno Odrzańskie, en el voivodato de Lubusz.
 Krosno, en el voivodato de Subcarpacia.